Sedgwick kan syfta på:
 Sedgwick (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Sedgwick (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien
 Sedgwick Bluff

Storbritannien
 Sedgwick, Cumbria - en ort i Cumbria, England

USA
 Sedgwick, Kansas - stad (city)
 Sedgwick County, Colorado
 Sedgwick County, Kansas

Se även
 Sedgwick Lake - flera
 Mount Sedgwick - flera